Romblon – wyspa na Filipinach
 Romblon – prowincja na Filipinach
 Romblon – miasto na Filipinach